|-
|(128501)||2004 PO17|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,063|| align=right|12,25|| align=right|5,659||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128502)||2004 PD18|| align=right|16,6|| align=right|2,345|| align=right|0,205|| align=right|0,83|| align=right|3,590||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128503)||2004 PF18|| align=right|14,7|| align=right|3,207|| align=right|0,120|| align=right|7,35|| align=right|5,742||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128504)||2004 PP18|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,159|| align=right|4,26|| align=right|3,422||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128505)||2004 PK19|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,092|| align=right|7,05|| align=right|3,795||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128506)||2004 PF30|| align=right|15,9|| align=right|2,842|| align=right|0,208|| align=right|4,49|| align=right|4,791||MBA||8. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128507)||2004 PO31|| align=right|15,4|| align=right|2,765|| align=right|0,312|| align=right|7,53|| align=right|4,597||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128508)||2004 PJ33|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,150|| align=right|4,98|| align=right|3,811||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128509)||2004 PS34|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,175|| align=right|7,79|| align=right|5,499||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128510)||2004 PA35|| align=right|16,8|| align=right|2,376|| align=right|0,063|| align=right|4,85|| align=right|3,662||MBA||8. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128511)||2004 PO37|| align=right|15,8|| align=right|2,976|| align=right|0,131|| align=right|1,86|| align=right|5,132||MBA||9. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128512)||2004 PS37|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,233|| align=right|3,35|| align=right|3,685||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128513)||2004 PU37|| align=right|15,0|| align=right|2,807|| align=right|0,249|| align=right|8,71|| align=right|4,703||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128514)||2004 PC38|| align=right|14,9|| align=right|3,195|| align=right|0,137|| align=right|3,17|| align=right|5,710||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128515)||2004 PR38|| align=right|17,1|| align=right|2,388|| align=right|0,201|| align=right|4,77|| align=right|3,691||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128516)||2004 PS38|| align=right|15,7|| align=right|3,141|| align=right|0,168|| align=right|0,53|| align=right|5,566||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128517)||2004 PX38|| align=right|16,6|| align=right|2,617|| align=right|0,141|| align=right|3,13|| align=right|4,234||MBA||9. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128518)||2004 PE39|| align=right|16,6|| align=right|2,254|| align=right|0,136|| align=right|6,18|| align=right|3,382||MBA||9. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128519)||2004 PV40|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,112|| align=right|6,25|| align=right|3,461||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128520)||2004 PZ40|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,251|| align=right|3,79|| align=right|3,645||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128521)||2004 PA41|| align=right|17,2|| align=right|2,225|| align=right|0,215|| align=right|6,86|| align=right|3,319||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128522)||2004 PD42|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,210|| align=right|16,97|| align=right|5,482||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128523) Johnmuir||2004 PX42|| align=right|17,3|| align=right|2,407|| align=right|0,207|| align=right|1,33|| align=right|3,735||MBA||11. srpna 2004||Francisquito||R. E. Jones
|-
|(128524)||2004 PR43|| align=right|15,4|| align=right|3,080|| align=right|0,035|| align=right|2,64|| align=right|5,404||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128525)||2004 PD48|| align=right|15,3|| align=right|2,622|| align=right|0,087|| align=right|14,63|| align=right|4,244||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128526)||2004 PX48|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,112|| align=right|7,42|| align=right|3,512||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128527)||2004 PV49|| align=right|16,5|| align=right|2,793|| align=right|0,213|| align=right|5,17|| align=right|4,666||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128528)||2004 PY49|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,198|| align=right|3,12|| align=right|3,659||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128529)||2004 PT52|| align=right|15,9|| align=right|3,004|| align=right|0,204|| align=right|4,47|| align=right|5,207||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128530)||2004 PW52|| align=right|14,5|| align=right|3,126|| align=right|0,238|| align=right|16,44|| align=right|5,526||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128531)||2004 PY52|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,152|| align=right|3,20|| align=right|3,657||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128532)||2004 PG56|| align=right|16,4|| align=right|2,617|| align=right|0,201|| align=right|10,66|| align=right|4,232||MBA||9. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128533)||2004 PS56|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,148|| align=right|6,30|| align=right|3,740||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128534)||2004 PV57|| align=right|16,2|| align=right|2,518|| align=right|0,138|| align=right|2,84|| align=right|3,995||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128535)||2004 PY58|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,085|| align=right|6,71|| align=right|4,610||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128536)||2004 PG59|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,082|| align=right|6,23|| align=right|3,540||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128537)||2004 PS59|| align=right|16,7|| align=right|2,554|| align=right|0,077|| align=right|3,51|| align=right|4,081||MBA||9. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128538)||2004 PU60|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,199|| align=right|3,02|| align=right|4,568||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128539)||2004 PD65|| align=right|17,0|| align=right|2,265|| align=right|0,136|| align=right|1,45|| align=right|3,408||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128540)||2004 PV65|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,072|| align=right|8,31|| align=right|4,534||MBA||10. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128541)||2004 PC66|| align=right|16,3|| align=right|2,445|| align=right|0,209|| align=right|1,01|| align=right|3,823||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128542)||2004 PT66|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,259|| align=right|22,96|| align=right|3,625||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128543)||2004 PO67|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,120|| align=right|14,60|| align=right|5,766||MBA||5. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128544)||2004 PV67|| align=right|15,3|| align=right|2,813|| align=right|0,115|| align=right|6,46|| align=right|4,717||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128545)||2004 PJ68|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,104|| align=right|10,55|| align=right|4,513||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128546)||2004 PF72|| align=right|14,9|| align=right|3,093|| align=right|0,195|| align=right|6,06|| align=right|5,440||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128547)||2004 PN72|| align=right|16,4|| align=right|2,410|| align=right|0,168|| align=right|2,00|| align=right|3,740||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128548)||2004 PY72|| align=right|15,0|| align=right|3,188|| align=right|0,154|| align=right|7,54|| align=right|5,691||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128549)||2004 PZ72|| align=right|15,9|| align=right|2,463|| align=right|0,163|| align=right|6,01|| align=right|3,864||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128550)||2004 PL73|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,241|| align=right|5,86|| align=right|3,685||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128551)||2004 PW75|| align=right|14,4|| align=right|3,123|| align=right|0,010|| align=right|9,59|| align=right|5,519||MBA||9. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(128552)||2004 PA77|| align=right|14,6|| align=right|3,381|| align=right|0,117|| align=right|6,39|| align=right|6,215||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128553)||2004 PF77|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,117|| align=right|4,65|| align=right|4,080||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128554)||2004 PL79|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,108|| align=right|7,08|| align=right|3,586||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128555)||2004 PO79|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,068|| align=right|5,98|| align=right|3,368||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128556)||2004 PG83|| align=right|15,1|| align=right|3,082|| align=right|0,245|| align=right|3,76|| align=right|5,409||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128557)||2004 PX83|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,142|| align=right|6,83|| align=right|3,617||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128558)||2004 PT85|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,125|| align=right|15,10|| align=right|4,257||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128559)||2004 PJ88|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,188|| align=right|2,13|| align=right|4,223||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128560)||2004 PL88|| align=right|16,7|| align=right|2,239|| align=right|0,189|| align=right|4,72|| align=right|3,350||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128561)||2004 PK90|| align=right|14,9|| align=right|3,067|| align=right|0,079|| align=right|9,05|| align=right|5,371||MBA||10. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128562)||2004 PM90|| align=right|15,9|| align=right|2,776|| align=right|0,120|| align=right|8,01|| align=right|4,623||MBA||10. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128563)||2004 PS90|| align=right|14,6|| align=right|2,786|| align=right|0,229|| align=right|13,41|| align=right|4,649||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128564)||2004 PX90|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,260|| align=right|2,68|| align=right|4,338||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128565)||2004 PY92|| align=right|15,3|| align=right|2,487|| align=right|0,129|| align=right|6,97|| align=right|3,921||MBA||11. srpna 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128566)||2004 PZ92|| align=right|14,5|| align=right|3,145|| align=right|0,144|| align=right|12,53|| align=right|5,576||MBA||11. srpna 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128567)||2004 PJ93|| align=right|15,9|| align=right|2,622|| align=right|0,078|| align=right|4,82|| align=right|4,245||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128568)||2004 PK94|| align=right|16,4|| align=right|2,461|| align=right|0,146|| align=right|6,65|| align=right|3,861||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128569)||2004 PM97|| align=right|15,9|| align=right|2,789|| align=right|0,094|| align=right|2,06|| align=right|4,657||MBA||12. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128570)||2004 PV99|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,116|| align=right|7,58|| align=right|3,781||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128571)||2004 PB100|| align=right|15,7|| align=right|2,586|| align=right|0,088|| align=right|15,49|| align=right|4,158||MBA||11. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128572)||2004 PN101|| align=right|14,1|| align=right|3,107|| align=right|0,152|| align=right|23,06|| align=right|5,477||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128573)||2004 PO101|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,141|| align=right|6,42|| align=right|3,458||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128574)||2004 PX101|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,163|| align=right|4,16|| align=right|5,439||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128575)||2004 PL102|| align=right|15,6|| align=right|2,849|| align=right|0,062|| align=right|5,16|| align=right|4,809||MBA||12. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128576)||2004 PB104|| align=right|14,3|| align=right|3,238|| align=right|0,210|| align=right|15,45|| align=right|5,826||MBA||12. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128577)||2004 PO104|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,125|| align=right|25,97|| align=right|5,717||MBA||15. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128578)||2004 PW104|| align=right|14,9|| align=right|2,962|| align=right|0,106|| align=right|10,74|| align=right|5,097||MBA||15. srpna 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128579)||2004 PH105|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,234|| align=right|23,98|| align=right|3,823||MBA||9. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128580)||2004 PT105|| align=right|14,4|| align=right|2,940|| align=right|0,174|| align=right|11,38|| align=right|5,041||MBA||14. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128581)||2004 PX105|| align=right|16,8|| align=right|2,584|| align=right|0,204|| align=right|7,58|| align=right|4,154||MBA||15. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128582)||2004 PC106|| align=right|15,8|| align=right|2,669|| align=right|0,252|| align=right|4,76|| align=right|4,359||MBA||15. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128583)||2004 PU108|| align=right|16,2|| align=right|2,590|| align=right|0,185|| align=right|12,01|| align=right|4,167||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128584)||2004 PR112|| align=right|16,1|| align=right|2,707|| align=right|0,050|| align=right|6,83|| align=right|4,453||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128585)||2004 QV|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,083|| align=right|3,48|| align=right|3,686||MBA||18. srpna 2004||Altschwendt||W. Ries
|-
|(128586)||2004 QW|| align=right|14,6|| align=right|3,154|| align=right|0,104|| align=right|14,82|| align=right|5,599||MBA||16. srpna 2004||Altschwendt||W. Ries
|-
|(128587)||2004 QU1|| align=right|15,0|| align=right|3,038|| align=right|0,190|| align=right|14,43|| align=right|5,294||MBA||19. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128588)||2004 QW1|| align=right|14,9|| align=right|2,788|| align=right|0,047|| align=right|11,92|| align=right|4,655||MBA||19. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128589)||2004 QY1|| align=right|14,6|| align=right|3,226|| align=right|0,048|| align=right|11,43|| align=right|5,793||MBA||19. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128590)||2004 QO3|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,101|| align=right|5,79|| align=right|3,617||MBA||19. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128591)||2004 QD4|| align=right|16,5|| align=right|2,278|| align=right|0,051|| align=right|7,27|| align=right|3,437||MBA||19. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128592)||2004 QM5|| align=right|16,0|| align=right|2,473|| align=right|0,069|| align=right|6,96|| align=right|3,889||MBA||21. srpna 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(128593)||2004 QU6|| align=right|16,2|| align=right|2,739|| align=right|0,208|| align=right|3,43|| align=right|4,533||MBA||20. srpna 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(128594)||2004 QJ8|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,160|| align=right|14,27|| align=right|4,083||MBA||16. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128595)||2004 QK10|| align=right|14,8|| align=right|2,984|| align=right|0,078|| align=right|12,31|| align=right|5,153||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128596)||2004 QS10|| align=right|15,2|| align=right|2,985|| align=right|0,085|| align=right|10,63|| align=right|5,156||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128597)||2004 QA11|| align=right|16,6|| align=right|2,647|| align=right|0,178|| align=right|13,39|| align=right|4,306||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128598)||2004 QO11|| align=right|16,9|| align=right|2,461|| align=right|0,138|| align=right|7,86|| align=right|3,859||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128599)||2004 QP11|| align=right|16,9|| align=right|2,242|| align=right|0,122|| align=right|6,09|| align=right|3,356||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128600)||2004 QT11|| align=right|16,9|| align=right|2,290|| align=right|0,133|| align=right|6,60|| align=right|3,465||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128601)||2004 QS12|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,045|| align=right|11,35|| align=right|5,127||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128602)||2004 QL13|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,070|| align=right|15,30|| align=right|5,520||MBA||21. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128603)||2004 QP13|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,103|| align=right|8,13|| align=right|5,464||MBA||22. srpna 2004||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(128604)||2004 QO14|| align=right|14,7|| align=right|3,209|| align=right|0,181|| align=right|19,05|| align=right|5,748||MBA||21. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128605)||2004 QF15|| align=right|15,5|| align=right|2,798|| align=right|0,105|| align=right|8,17|| align=right|4,680||MBA||22. srpna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128606)||2004 QY17|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,184|| align=right|13,18|| align=right|4,175||MBA||19. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128607)||2004 QJ18|| align=right|16,2|| align=right|2,304|| align=right|0,117|| align=right|1,99|| align=right|3,496||MBA||20. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128608)||2004 QR18|| align=right|16,9|| align=right|2,301|| align=right|0,100|| align=right|2,75|| align=right|3,489||MBA||21. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128609)||2004 QB19|| align=right|14,7|| align=right|3,172|| align=right|0,080|| align=right|8,22|| align=right|5,649||MBA||22. srpna 2004||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(128610)||2004 QR20|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,106|| align=right|15,33|| align=right|5,558||MBA||20. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128611)||2004 QB21|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,259|| align=right|5,94|| align=right|4,227||MBA||20. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128612)||2004 QW21|| align=right|15,4|| align=right|3,210|| align=right|0,143|| align=right|4,05|| align=right|5,751||MBA||25. srpna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128613)||2004 QB22|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,183|| align=right|25,96|| align=right|5,520||MBA||24. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128614)||2004 QO24|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,244|| align=right|3,75|| align=right|3,708||MBA||21. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128615)||2004 QR24|| align=right|16,6|| align=right|2,201|| align=right|0,164|| align=right|6,92|| align=right|3,266||MBA||26. srpna 2004||Catalina||CSS
|-
|(128616)||2004 QA25|| align=right|15,9|| align=right|2,441|| align=right|0,106|| align=right|22,74|| align=right|3,813||MBA||24. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128617)||2004 QB25|| align=right|16,5|| align=right|1,891|| align=right|0,067|| align=right|20,54|| align=right|2,600||MBA||24. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128618)||2004 QH25|| align=right|14,1|| align=right|3,178|| align=right|0,236|| align=right|12,20|| align=right|5,665||MBA||19. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128619)||2004 QN25|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,041|| align=right|21,25|| align=right|4,335||MBA||25. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128620)||2004 QC26|| align=right|14,3|| align=right|2,622|| align=right|0,059|| align=right|25,09|| align=right|4,246||MBA||25. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128621)||2004 RD|| align=right|15,6|| align=right|3,016|| align=right|0,142|| align=right|0,98|| align=right|5,236||MBA||2. září 2004||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(128622)||2004 RU|| align=right|15,9|| align=right|3,045|| align=right|0,088|| align=right|0,54|| align=right|5,313||MBA||4. září 2004||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(128623)||2004 RP2|| align=right|17,4|| align=right|2,415|| align=right|0,124|| align=right|2,59|| align=right|3,752||MBA||5. září 2004||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(128624)||2004 RU3|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,116|| align=right|7,35|| align=right|3,676||MBA||4. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128625)||2004 RO4|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,088|| align=right|11,58|| align=right|5,277||MBA||4. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128626)||2004 RF7|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,021|| align=right|10,59|| align=right|5,462||MBA||5. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128627)||2004 RM8|| align=right|14,7|| align=right|3,207|| align=right|0,137|| align=right|4,60|| align=right|5,743||MBA||6. září 2004||Ottmarsheim||C. Rinner
|-
|(128628)||2004 RX8|| align=right|16,2|| align=right|2,739|| align=right|0,205|| align=right|3,36|| align=right|4,533||MBA||6. září 2004||Goodricke-Pigott||Goodricke-Pigott
|-
|(128629)||2004 RS10|| align=right|14,9|| align=right|3,000|| align=right|0,143|| align=right|12,22|| align=right|5,197||MBA||7. září 2004||Vicques||M. Ory
|-
|(128630)||2004 RM11|| align=right|15,8|| align=right|3,072|| align=right|0,177|| align=right|4,89|| align=right|5,382||MBA||6. září 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128631)||2004 RN11|| align=right|16,9|| align=right|2,319|| align=right|0,064|| align=right|6,70|| align=right|3,530||MBA||6. září 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128632)||2004 RT11|| align=right|14,2|| align=right|3,955|| align=right|0,051|| align=right|6,11|| align=right|7,866||HLD||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128633)||2004 RF12|| align=right|14,5|| align=right|3,431|| align=right|0,053|| align=right|6,51|| align=right|6,355||MBA||8. září 2004||St. Veran||St. Veran
|-
|(128634)||2004 RF13|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,166|| align=right|4,20|| align=right|3,416||MBA||4. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128635)||2004 RE19|| align=right|16,6|| align=right|2,389|| align=right|0,067|| align=right|6,50|| align=right|3,693||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128636)||2004 RJ22|| align=right|16,1|| align=right|2,755|| align=right|0,129|| align=right|2,70|| align=right|4,571||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128637)||2004 RK22|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,218|| align=right|1,92|| align=right|4,334||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128638)||2004 RT22|| align=right|16,4|| align=right|2,446|| align=right|0,213|| align=right|2,89|| align=right|3,824||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128639)||2004 RU22|| align=right|17,1|| align=right|2,412|| align=right|0,171|| align=right|1,45|| align=right|3,746||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128640)||2004 RZ22|| align=right|16,7|| align=right|2,418|| align=right|0,230|| align=right|1,50|| align=right|3,759||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128641)||2004 RE25|| align=right|16,9|| align=right|2,339|| align=right|0,142|| align=right|2,87|| align=right|3,576||MBA||6. září 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128642)||2004 RK27|| align=right|16,6|| align=right|2,559|| align=right|0,216|| align=right|6,12|| align=right|4,092||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128643)||2004 RM30|| align=right|17,3|| align=right|2,205|| align=right|0,156|| align=right|8,31|| align=right|3,274||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128644)||2004 RW32|| align=right|16,6|| align=right|2,438|| align=right|0,183|| align=right|2,19|| align=right|3,806||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128645)||2004 RA35|| align=right|16,9|| align=right|2,381|| align=right|0,121|| align=right|4,56|| align=right|3,673||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128646)||2004 RT36|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,090|| align=right|5,01|| align=right|4,417||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128647)||2004 RC39|| align=right|16,3|| align=right|2,774|| align=right|0,086|| align=right|0,71|| align=right|4,620||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128648)||2004 RT42|| align=right|14,7|| align=right|3,084|| align=right|0,135|| align=right|10,68|| align=right|5,415||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128649)||2004 RC44|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,093|| align=right|5,30|| align=right|3,642||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128650)||2004 RN44|| align=right|15,0|| align=right|3,016|| align=right|0,312|| align=right|10,18|| align=right|5,238||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128651)||2004 RP44|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,116|| align=right|6,27|| align=right|3,607||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128652)||2004 RJ45|| align=right|17,6|| align=right|2,155|| align=right|0,168|| align=right|2,71|| align=right|3,163||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128653)||2004 RT45|| align=right|15,2|| align=right|3,122|| align=right|0,164|| align=right|2,14|| align=right|5,514||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128654)||2004 RU47|| align=right|16,2|| align=right|2,693|| align=right|0,264|| align=right|1,53|| align=right|4,420||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128655)||2004 RD49|| align=right|17,1|| align=right|2,536|| align=right|0,182|| align=right|6,54|| align=right|4,039||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128656)||2004 RG49|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,083|| align=right|6,34|| align=right|3,813||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128657)||2004 RN50|| align=right|16,6|| align=right|2,312|| align=right|0,125|| align=right|6,98|| align=right|3,514||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128658)||2004 RJ51|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,205|| align=right|3,26|| align=right|3,735||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128659)||2004 RC52|| align=right|15,8|| align=right|2,796|| align=right|0,138|| align=right|2,51|| align=right|4,675||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128660)||2004 RH55|| align=right|16,6|| align=right|2,370|| align=right|0,189|| align=right|3,77|| align=right|3,648||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128661)||2004 RT55|| align=right|16,2|| align=right|2,304|| align=right|0,131|| align=right|5,22|| align=right|3,496||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128662)||2004 RW55|| align=right|15,1|| align=right|3,042|| align=right|0,123|| align=right|4,91|| align=right|5,306||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128663)||2004 RY55|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,089|| align=right|7,12|| align=right|3,299||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128664)||2004 RJ56|| align=right|16,5|| align=right|2,416|| align=right|0,195|| align=right|4,01|| align=right|3,754||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128665)||2004 RK57|| align=right|15,3|| align=right|2,853|| align=right|0,215|| align=right|3,90|| align=right|4,819||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128666)||2004 RE59|| align=right|16,1|| align=right|2,290|| align=right|0,148|| align=right|7,35|| align=right|3,465||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128667)||2004 RL59|| align=right|16,8|| align=right|2,233|| align=right|0,151|| align=right|5,74|| align=right|3,335||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128668)||2004 RP60|| align=right|17,1|| align=right|2,270|| align=right|0,162|| align=right|3,65|| align=right|3,418||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128669)||2004 RA61|| align=right|16,0|| align=right|2,649|| align=right|0,238|| align=right|4,44|| align=right|4,311||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128670)||2004 RB61|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,133|| align=right|11,23|| align=right|4,351||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128671)||2004 RG61|| align=right|17,1|| align=right|2,403|| align=right|0,153|| align=right|2,92|| align=right|3,725||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128672)||2004 RK61|| align=right|16,9|| align=right|2,323|| align=right|0,046|| align=right|2,33|| align=right|3,540||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128673)||2004 RM61|| align=right|15,9|| align=right|2,701|| align=right|0,078|| align=right|4,85|| align=right|4,438||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128674)||2004 RJ62|| align=right|16,9|| align=right|2,380|| align=right|0,189|| align=right|0,84|| align=right|3,671||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128675)||2004 RU62|| align=right|16,2|| align=right|2,630|| align=right|0,108|| align=right|1,30|| align=right|4,265||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128676)||2004 RC63|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,066|| align=right|6,88|| align=right|3,513||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128677)||2004 RD63|| align=right|15,2|| align=right|3,123|| align=right|0,122|| align=right|2,24|| align=right|5,518||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128678)||2004 RW64|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,169|| align=right|2,29|| align=right|3,683||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128679)||2004 RB65|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,091|| align=right|6,38|| align=right|3,571||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128680)||2004 RF69|| align=right|15,5|| align=right|3,042|| align=right|0,158|| align=right|2,23|| align=right|5,305||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128681)||2004 RS75|| align=right|15,3|| align=right|2,815|| align=right|0,092|| align=right|6,60|| align=right|4,722||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128682)||2004 RT75|| align=right|15,6|| align=right|3,114|| align=right|0,188|| align=right|2,26|| align=right|5,495||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128683)||2004 RJ77|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,190|| align=right|5,70|| align=right|5,580||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128684)||2004 RN77|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,191|| align=right|24,44|| align=right|3,568||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128685)||2004 RT79|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,204|| align=right|26,99|| align=right|5,545||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128686)||2004 RE80|| align=right|16,6|| align=right|2,470|| align=right|0,084|| align=right|3,59|| align=right|3,880||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128687)||2004 RV81|| align=right|17,3|| align=right|2,209|| align=right|0,177|| align=right|2,98|| align=right|3,281||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128688)||2004 RT82|| align=right|16,4|| align=right|2,405|| align=right|0,084|| align=right|6,87|| align=right|3,729||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128689)||2004 RE83|| align=right|16,5|| align=right|2,612|| align=right|0,135|| align=right|2,54|| align=right|4,222||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128690)||2004 RZ85|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,156|| align=right|9,34|| align=right|4,639||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128691)||2004 RL89|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,179|| align=right|13,09|| align=right|4,235||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128692)||2004 RO90|| align=right|17,5|| align=right|2,201|| align=right|0,108|| align=right|3,41|| align=right|3,266||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128693)||2004 RZ92|| align=right|15,0|| align=right|3,117|| align=right|0,264|| align=right|14,84|| align=right|5,501||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128694)||2004 RD93|| align=right|15,9|| align=right|2,756|| align=right|0,078|| align=right|7,88|| align=right|4,574||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128695)||2004 RH97|| align=right|14,8|| align=right|3,158|| align=right|0,127|| align=right|9,22|| align=right|5,612||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128696)||2004 RV97|| align=right|16,3|| align=right|2,635|| align=right|0,110|| align=right|3,11|| align=right|4,276||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128697)||2004 RW97|| align=right|17,0|| align=right|2,258|| align=right|0,106|| align=right|5,42|| align=right|3,393||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128698)||2004 RD99|| align=right|16,4|| align=right|2,606|| align=right|0,150|| align=right|3,32|| align=right|4,206||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128699)||2004 RX99|| align=right|16,8|| align=right|2,284|| align=right|0,119|| align=right|5,68|| align=right|3,450||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128700)||2004 RA100|| align=right|16,5|| align=right|2,791|| align=right|0,221|| align=right|7,25|| align=right|4,661||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128701)||2004 RN100|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,099|| align=right|2,80|| align=right|4,148||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128702)||2004 RN101|| align=right|17,2|| align=right|2,242|| align=right|0,145|| align=right|5,81|| align=right|3,357||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128703)||2004 RB103|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,082|| align=right|2,99|| align=right|4,693||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128704)||2004 RA104|| align=right|16,0|| align=right|2,699|| align=right|0,061|| align=right|4,10|| align=right|4,433||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128705)||2004 RE104|| align=right|14,1|| align=right|3,071|| align=right|0,080|| align=right|6,85|| align=right|5,381||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128706)||2004 RK104|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,139|| align=right|4,98|| align=right|3,705||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128707)||2004 RQ104|| align=right|14,6|| align=right|3,162|| align=right|0,132|| align=right|12,27|| align=right|5,622||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128708)||2004 RT104|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,099|| align=right|8,94|| align=right|5,366||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128709)||2004 RU105|| align=right|14,1|| align=right|2,959|| align=right|0,087|| align=right|8,96|| align=right|5,089||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128710)||2004 RF106|| align=right|16,9|| align=right|2,377|| align=right|0,140|| align=right|6,75|| align=right|3,663||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128711)||2004 RM107|| align=right|15,7|| align=right|2,941|| align=right|0,107|| align=right|1,64|| align=right|5,042||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128712)||2004 RV107|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,067|| align=right|5,62|| align=right|3,331||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128713)||2004 RJ112|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,313|| align=right|18,64|| align=right|5,291||MBA||6. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128714)||2004 RU112|| align=right|14,4|| align=right|2,868|| align=right|0,045|| align=right|15,85|| align=right|4,855||MBA||6. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128715)||2004 RA115|| align=right|16,7|| align=right|2,341|| align=right|0,097|| align=right|5,65|| align=right|3,581||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128716)||2004 RP118|| align=right|16,8|| align=right|2,944|| align=right|0,017|| align=right|1,33|| align=right|5,051||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128717)||2004 RT121|| align=right|17,5|| align=right|2,420|| align=right|0,084|| align=right|1,59|| align=right|3,764||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128718)||2004 RD124|| align=right|15,2|| align=right|3,057|| align=right|0,239|| align=right|8,44|| align=right|5,344||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128719)||2004 RJ124|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,138|| align=right|12,80|| align=right|4,508||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128720)||2004 RY124|| align=right|17,3|| align=right|2,284|| align=right|0,125|| align=right|4,32|| align=right|3,452||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128721)||2004 RU136|| align=right|15,4|| align=right|2,778|| align=right|0,011|| align=right|3,69|| align=right|4,629||MBA||8. září 2004||Kleť||Klet
|-
|(128722)||2004 RT137|| align=right|15,0|| align=right|2,808|| align=right|0,051|| align=right|10,94|| align=right|4,704||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128723)||2004 RG140|| align=right|14,8|| align=right|3,225|| align=right|0,012|| align=right|5,87|| align=right|5,791||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128724)||2004 RK140|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,042|| align=right|6,88|| align=right|4,578||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128725)||2004 RL140|| align=right|15,1|| align=right|3,081|| align=right|0,171|| align=right|5,94|| align=right|5,406||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128726)||2004 RN143|| align=right|15,7|| align=right|2,723|| align=right|0,127|| align=right|6,03|| align=right|4,493||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128727)||2004 RR143|| align=right|17,1|| align=right|2,438|| align=right|0,179|| align=right|4,13|| align=right|3,807||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128728)||2004 RB144|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,069|| align=right|8,28|| align=right|4,537||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128729)||2004 RC144|| align=right|15,0|| align=right|3,046|| align=right|0,163|| align=right|7,78|| align=right|5,315||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128730)||2004 RE150|| align=right|15,3|| align=right|2,800|| align=right|0,143|| align=right|9,17|| align=right|4,685||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128731)||2004 RX151|| align=right|15,7|| align=right|2,643|| align=right|0,253|| align=right|5,88|| align=right|4,295||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128732)||2004 RT152|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,100|| align=right|6,17|| align=right|3,739||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128733)||2004 RV152|| align=right|14,2|| align=right|3,020|| align=right|0,124|| align=right|14,24|| align=right|5,249||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128734)||2004 RP153|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,030|| align=right|8,61|| align=right|5,102||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128735)||2004 RT153|| align=right|14,8|| align=right|2,867|| align=right|0,020|| align=right|7,28|| align=right|4,854||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128736)||2004 RJ156|| align=right|17,3|| align=right|2,454|| align=right|0,197|| align=right|4,33|| align=right|3,842||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128737)||2004 RS156|| align=right|15,1|| align=right|3,150|| align=right|0,208|| align=right|3,53|| align=right|5,589||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128738)||2004 RB157|| align=right|16,2|| align=right|2,407|| align=right|0,088|| align=right|4,27|| align=right|3,733||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128739)||2004 RD159|| align=right|17,0|| align=right|2,194|| align=right|0,077|| align=right|3,57|| align=right|3,249||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128740)||2004 RW159|| align=right|16,3|| align=right|2,228|| align=right|0,079|| align=right|7,67|| align=right|3,325||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128741)||2004 RE161|| align=right|15,1|| align=right|3,106|| align=right|0,091|| align=right|15,15|| align=right|5,472||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128742)||2004 RB162|| align=right|15,2|| align=right|3,080|| align=right|0,118|| align=right|12,57|| align=right|5,404||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128743)||2004 RM163|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,171|| align=right|26,43|| align=right|5,528||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128744)||2004 RG169|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,101|| align=right|5,97|| align=right|3,652||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128745)||2004 RO170|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,102|| align=right|9,77|| align=right|5,346||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128746)||2004 RJ176|| align=right|16,4|| align=right|2,180|| align=right|0,118|| align=right|7,15|| align=right|3,218||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128747)||2004 RL176|| align=right|16,7|| align=right|2,576|| align=right|0,177|| align=right|11,70|| align=right|4,133||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128748)||2004 RS180|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,058|| align=right|6,12|| align=right|3,565||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128749)||2004 RG181|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,088|| align=right|7,00|| align=right|3,522||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128750)||2004 RX181|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,128|| align=right|5,47|| align=right|5,284||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek